Cernuella virgata är en snäckart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1774.  Cernuella virgata ingår i släktet Cernuella och familjen hedsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hedsnäckor
virgata